

Geografia

Niemcy 
 Kell – dzielnica Andernach
 Kell am See – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Kell am See – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Stany Zjednoczone 
 Kell – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion

Osoby 
 George Kell – amerykański koszykarz
 Klaus Kell – niemiecki archeolog
 Vernon Kell – brytyjski generał

Zobacz też 
 Cell
 Saarburg-Kell
 układ grupowy Kell